Ирис (касатик) Людвига () — вид однодольных растений рода  семейства . Впервые описан российским ботаником Карлом Ивановичем Максимовичем в 1880 году.

Распространение и среда обитания 
Известен с южной части Алтайских гор и северо-востока Казахстана.

Растёт в степях.

Ботаническое описание 
Корневищный геофит.

Многолетнее травянистое растение высотой 20,5—25,5 см. Растёт плотной группой.

Листья линейные, с заострённой верхушкой, укороченные.

Цветки шестилепестковые, размером 5 и более см, по два на растении.

Плод — зелёная или бурая коробочка.

Близок Iris pontica, отличаясь от последнего формой и размерами корневища.

Значение 
Выращивается как декоративное растение. В культуре предпочтительны хорошо дренированные освещённые каменистые участки.

Охранный статус 
Занесён в Красную книгу России (а также региона Алтайский край) и Казахстана; ранее заносился в Красную книгу РСФСР.

Синонимы 
Синонимичные названия:
 Chamaeiris ludwigii (Maxim.) M.B. Crespo
 Xyridion ludwigii (Maxim.) Rodion.

Примечания 

Флора Азии
Ирисовые
Таксоны растений, названные в честь людей
Декоративные растения